JKL steht als Abkürzung für: 

 Jaunųjų konservatorių lyga, politische Jugendorganisation in Litauen
 den Flughafen Kalymnos in Kalymnos, Griechenland,  nach dem IATA-Flughafencode
 den Flughafen Julian Carroll in Jackson (Kentucky) im Bundesstaat Kentucky, Vereinigte Staaten, nach dem  Federal Aviation Administration-Code

 
Abkürzung